Zodia är ett släkte av fjärilar. Zodia ingår i familjen gnidmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gnidmalar